Вальдивьесо — фамилия.
 Вальдивьесо, Хуан (1910—2007) — перуанский футболист, вратарь, нападающий и тренер.
 Менендес Вальдивьесо, Франсиско (1830—1890) — генерал, президент Сальвадора с 22 июня 1885 по 1 марта 1887, а также с 1 марта 1887 до своей смерти 22 июня 1890.
 Вальдивьесо, Рикардо (род. 1941) — сальвадорский предприниматель и политик (правнук Франсиско Менендеса Вальдивьесо).